Mario Altmann (né le  à Vienne en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Wiener EV, il débute en senior dans la Nationalliga en 2003. La saison suivante, il découvre le championnat d'Autriche avec les Vienna Capitals. L'équipe remporte le titre national en 2005. Il joue en Suède durant la saison 2009-2010.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| Wiener EV || Nationalliga|| 18|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Vienna Capitals|| OËL|| 42|| 0|| 3|| 3|| 10|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| Vienna Capitals|| OËL || 32|| 0|| 3|| 3|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Vienna Capitals|| EBEL || 56|| 2|| 4|| 6|| 36|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Vienna Capitals|| EBEL || 53|| 0|| 5|| 5|| 26|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2008-2009 || Vienna Capitals|| EBEL || 32|| 1|| 5|| 6|| 22|| 11|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| rowspan=2|2009-2010 || Örebro HK || Allsvenskan|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Karlskrona HK || Division 1|| 22|| 7|| 5|| 12|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011 || EC VSV || EBEL || 54|| 3|| 6|| 9|| 46|| 10|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2011-2012 || EC VSV || EBEL || 38|| 3|| 7|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || EC VSV || EBEL || 53|| 14|| 31|| 45|| 42|| 7|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2013-2014 || EC VSV || EBEL || 36 || 4 || 8 || 12 || 20 || 9 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2014-2015 || EC VSV || EBEL || 39|| 2|| 11|| 13|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016 || EHC Liwest Linz || EBEL || 54 || 2 || 6 || 8 || 26 || 12 || 3 || 0 || 3 || 8
|-
| 2016-2017 || EHC Liwest Linz || EBEL || 53 || 2 || 8 || 10 || 20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || EHC Liwest Linz || EBEL || 44 ||0 || 12 || 12 || 18 || 12 || 2 || 3 ||5 || 12

|-
| 2018-2019 || EHC Liwest Linz || EBEL || 29|| 1|| 4|| 5|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || EHC Liwest Linz || EBEL || 37||0 || 6|| 6|| 26|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2020-2021|| Graz 99ers || ICEHL || 50 || 2 || 5 || 7 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Graz 99ers || ICEHL || 48 || 2 || 9 || 11 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en novembre 1986
Naissance à Vienne (Autriche)
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du Örebro HK
Joueur de roller in line hockey
Joueur du Karlskrona HK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du Graz 99ers